Johann Everth, magyarorsan Everth János (Berethalom, 1793. január 5. – ?) evangélikus lelkész.

Élete
1815. november 20-tól a jénai egyetemen tanult. Visszatérve a medgyesi gimnáziumnál alkalmazták tanárnak, azután ugyanott városi hitszónok lett; 1830-ban szászbuzdi, 1844-ben nagykapusi, 1849-ben muzsnai lelkész, 1859. januártól 1862-ig pedig fődékán volt.

Munkái
De necessitate symbolicae aestheticae in religione diss. Cibinii, 1821.

Források
 
 

Erdélyi szász evangélikus lelkészek
1793-ban született személyek
A 19. században elhunyt személyek